Сига́лова — еврейская фамилия. Женский вариант фамилии .

Известные носители: Сигалова, Алла Михайловна (род. 1959) — советская и российская хореограф, актриса, профессор Школы-студии МХАТ, заслуженная артистка России.
 Сигалова, Елена Иосифовна (род. 1974) — российская гитаристка, композитор, аранжировщик.